Села:
 Тузли — Миколаївська область, Березанський район
 Тузли — Одеська область, Білгород-Дністровський район

 Тузли — назва села Михайлівка Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року

Див. також 
 Тузла (значення)
 Солонець-Тузли